— аркадная игра в жанре shoot ’em up с видом сбоку и сверху. Игра разработана Konami и выпущена 4 июля  года на аркадные автоматы, впоследствии переиздавалась на множество платформ под названием . Данная игра является ответвлением из игр серии Gradius. В этой игре надо подбирать готовые улучшения, оставленные после уничтожения противников, а не покупать их во время игры, как в игре Gradius. Всего в игре 6 уровней. Вы управляете корабликом Vic Viper’ом (второй игрок Lord’ом British’ом), ваша цель — уничтожить некий флот «Саламандра», чтобы подавить угрозу Вселенной.

У игры есть сиквел — Salamander 2, который вышел в  году. В 1988 году по мотивам игры вышла OVA адаптация от Studio Pierrot, режиссёром выступил Хисаюки Ториуми.

Портированные версии 
Игра была портирована во множество игровых систем. Своеобразным портом является версия для NES (Salamander (японская версия) и Life Force (американская)). В нём была сохраненная линейка улучшений с игры Gradius. Так же два уровня заменили другими, также заменили двух боссов.

Также есть порт для TurboGrafx 16. Никаких отличий от оригинала нет, за исключением атаки последнего босса и переработанной сложности (эта одна из тех игр, консольная версия которой сложнее аркадной).

Существует мнение, что MSX версия является аналогом игры, а не портом.

Оценки прессы 

Журнал Computer and Video Games оценил версию игры для TurboGrafx-16 на 92 %. Журнал Crash оценил игру на 79 %.

Примечания

Ссылки 

Компьютерные игры 1986 года
Шутеры
Игры для аркадных автоматов
Игры для PlayStation Network
Игры для ZX Spectrum
Игры для PlayStation
Игры для Commodore 64